Saufang steht für:
 Saufang, eine Fangeinrichtung für Wildschweine
 Saufang (Glocke), eine frühmittelalterliche Glocke

Siehe auch:
 Saufänger (Begriffsklärung)